Summerlin steht für:

 Summerlin (Las Vegas), Wohngegend im Westen der Metropolregion Las Vegas in Nevada
 Ed Summerlin (1928–2006), amerikanischer Jazzmusiker und Komponist